Sapucaiensi – abitanti di Sapucaia (Pará)
Sapucaiensi – abitanti di Sapucaia (Rio de Janeiro)
Sapucaiensi – abitanti di Sapucaia do Sul
Sapucaiensi – abitanti di Sapucaí-Mirim